Hirschlache ist ein Gewässername:

Fließgewässer:
 Hirschlache (Gera), ehemaliger höherer Teilungsarm der Gera in Erfurt, Thüringen
 Hirschlache (Rosstriebbach), linker Oberlauf des Rosstriebbachs (zur Erms) in Dettingen an der Erms, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Stillgewässer:
 Hirschlache (Garmisch-Partenkirchen), im Wettersteingebirge unter der Stuibenhütte im Gebiet von Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Hirschlache (Halblech), an der Weidentalalpe von Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern